Millsbrook ist der Name folgender Orte:
 Millsbrook (Victoria), Australien
 Millsbrook (Meath), Irland

Siehe auch
 Mill Brook
 Millbrook